Shaldon steht für:

 Shaldon (Devon), eine Ortschaft im englischen Devon 

Shaldon ist der Familienname folgender Personen:

 Stanley Shaldon (1931–2013), britischer Arzt und Nephrologe

Siehe auch:
 Sheldon